Русудан — армянское и грузинское женское имя.

Известные носительницы:
 Русудан (XI—XII век)— армянская царевна, жена царя Давида IV Строителя и мать царя Деметре I
 Русудан (дочь Деметре I) (XII век) — дочь грузинского царя Деметре I
 Русудан (дочь Георгия III) (XII век) — дочь грузинского царя Георгия III, сноха византийского императора Андроника I, мать трапезундского императора Алексея I
 Русудан (царица Грузии) (ок. 1194—1245) — царица Грузии с 1223 года.